Centúria - unidade do exército romano
 Centúria (Roma Antiga) - a divisão clássica dos cidadãos romanos em suas assembleias
Centuria (Wisconsin) - localidade nos Estados Unidos
Centúrias - compilação de textos de Nostradamus
Centúrias (banda)
Unidade de medida - a centúria era também uma unidade de medida de superfície agrária do Império Romano, equivalendo a 100 heredium ou seja, aproximadamente 5040 m²

Desambiguação